Jay är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Antoine Jay
 Jimmy Jay, musiker i H.E.A.T
 John Jay
 John Jay (advokat)
 Ricky Jay
 Sara Jay
 Tony Jay
 William Jay

Franska efternamn
Engelska efternamn